Eryngium proteaeflorum är en flockblommig växtart som beskrevs av François Delaroche. Eryngium proteaeflorum ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
proteaeflorum